Hezelaar ist der Name dreier Bauernschaften in Nord-Brabant:

 Hezelaar (Liempde)
 Hezelaar (Sint-Michielsgestel)
 Hezelaar (Veghel)